6 Pułk Saperów (II RP)
 6 Pułk Saperów (LWP)